Bánfalva Bánhorváttal 1950-ben Bánhorváti néven egyesült egykori község
 Bánfalva Gádoros neve volt 1901-ig

 Mosonbánfalva, község Ausztriában, Burgenlandban
 Sopronbánfalva, 1950-ben Sopronhoz csatolt egykori község